Born into Trouble as the Sparks Fly Upward — второй студийный альбом канадской пост-рок-группы A Silver Mt. Zion. Диск был записан в студии Hotel2Tango и выпущен лейблом Constellation Records в октябре 2001 года.

Композиция «This Gentle Hearts Like Shot Bird’s Fallen» была использована в фильме Дэвида Гордона Грина «Снежные ангелы» и «Я прихожу с дождём» Чан Ань Хунга.

Этот альбом был записан пополненным тремя новыми участниками составом группы.

Список композиций 
 «Sisters! Brothers! Small Boats of Fire Are Falling from the Sky!» — 9:07
 «This Gentle Hearts Like Shot Bird’s Fallen» — 5:47
 «Built Then Burnt [Hurrah! Hurrah!]» — 5:41
 «Take These Hands and Throw Them in the River» — 6:58
 «Could’ve Moved Mountains» — 10:59
 «Tho You Are Gone I Still Often Walk w/ You» — 4:48
 «C’mon Come On (Loose an Endless Longing)» — 8:06
 «The Triumph of Our Tired Eyes» — 6:54

Участники записи

A Silver Mt. Zion 
 Эфрим Менюк — клавишные, гитара, орган, вокал, звуковые эффекты
 Тьери Амар — контрабас, бас-гитара
 Софи Трудо — скрипка, вокал
 Джессика Мосс — скрипка, вокал
 Бекки Фун — виолончель
 Ian Ilavsky — гитара, орган

Другие музыканты 
 Йохан Фортун — труба, тромбон (на «C’mon Come on (Loose an Endless Longing)»)
 Эрик Крэйвен — ударные
 Миша и Саша — голоса

Технический 
 Говард Билерман — продюсер
 Гаррис Ньюмен — мастеринг

Альбомы 2001 года
Альбомы A Silver Mt. Zion
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Constellation Records (Канада)